Веб-специалист — универсальный специалист, соединяющий в себе несколько профессий. Основные задачи - разработка, оптимизация, сопровождение и контроль над качеством в различных веб-процессах.
К ним относятся следующие специалисты:
веб-дизайнер
веб-разработчик
веб-мастер
веб-верстальщик
веб-архитектор

Интернет